La saison 2013-2014 de l'USM Alger est la  du club en première division algérienne. L'équipe sera en compétition en Ligue 1 et en Coupe d'Algérie.

USM Alger est champion pour la sixième fois de son histoire et la première depuis neuf ans.

Joueurs et encadrement technique

Effectif professionnel 
|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Transferts estivaux

Transferts hivernaux

Compétitions

Championnat d'Algérie 

(*) : Matchs ayant été reportés ou avancés.

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Classement

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Supercoupe d'Algérie

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Notes

Références 

2013-2014
Alger USM